Riesentintenfisch bezeichnet umgangssprachlich:

 Riesenkalmare
 Riesenkraken